Lichtlein ist der Familienname folgender Personen:
Carsten Lichtlein (* 1980), deutscher Handballspieler
Nils Lichtlein (* 2002), deutscher Handballspieler